O termo Sanborn pode referir-se a:

 Sanborn, cidade estadunidense do estado da Califórnia.
 Sanborn, cidade estadunidense do estado de Dakota do Norte.
 Sanborn, cidade estadunidense do estado de Iowa.
 Sanborn, cidade estadunidense do estado de Minnesota.

 Sanborn, personagem da série de animação Meu Amigo É um Gigante.

Desambiguação